Major League Soccer 2021 var den tjugosjätte säsongen av MLS, ligan innehöll ett nytt lag denna säsongen, Austin, då ligan utökades från 26 till 27 lag. New England Revolution vann Supporters' Shield medan New York City vann MLS Cup då man besegrade Portland Timbers efter straffsparksläggning då matchen slutat 1–1 efter full tid och efter förlängning.

Tabeller

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Första omgången

Konferenssemifinaler

Konferensfinaler

Final

Källor 
Officiell hemsida

2021 i USA
2021 i Kanada
Fotbollssäsongen 2021
2021